Бабенхаузен може бити:

 Бабенхаузен (Швабија), општина у округу Унтералгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Бабенхаузен (Хесен), град у округу Дармштат-Дибург, у њемачкој покрајини Хесен.